Мишель Андре Марешаль (; ) — французский экономист, профессор экономики Цюрихского университета. Его научный интерес — исследования на стыке экономики, социальной психологии, криминологии, политологии и биологии.

Биография 
Мишель Марешаль родился 22 октября 1979 года.

С декабря 2001 по март 2002 года учился по обмену студентов в . В 2004 году окончил университет Санкт-Галлена в Швейцарии по специальности экономика и бизнес-администрирование (lic.oec.hsg). В 2008 году там же получил докторскую степень по экономике и финансам (PhD), успешно защитив докторскую диссертацию на тему «Поведенческая экономика в дикой природе». Научными руководителя были профессоры Джон Лист и Моника Батлер.

Преподавал старшим научным сотрудником в 2007—2011 годах,  по экономике в 2011—2017 годах, ассоциированным профессором в 2017—2018 годах экономического факультета Цюрихского университета. С августа 2018 года работает полным профессором экономики Цюрихского университета.

В настоящий момент является помощником редактора журнала Journal of the European Economic Association с января 2018 года, членом исследовательской сети Центра экономических исследований (CESifo) в Мюнхене с 2014 года.

Его работы была представлены в различных международных изданиях, например, Economist, BBC, New York Times, Forbes, Le Monde, Wall Street Journal, Harvard Business Review, The New Yorker и в ряде швейцарских СМИ.

Вклад в науку 
Профессор Марешаль проводит полевые и лабораторные экспериментальные методы, часто в сотрудничестве с фирмами, некоммерческими и правительственными организациями. Его текущие исследовательские проекты охватывают такие темы, как неэтичное поведение и преступность, экономика организации, социальные нормы, а также зависимость экономических предпочтений от контекста.

Награды 
За свои достижения был неоднократно отмечен наградами:
 2020 — премия  за эмпирические исследования (за научную статью «Гражданская честность во всем мире»);
 2020–2023 — грант фонда научных исследований Цюрихского университета;
 2019–2020 — грант фонда NOMIS;
 2016 — премия от журнал Journal of the European Economic Association за выдающиеся достижения в судействе;
 2013—2017 — грант от  (GDI)
 2008—2010 — грант от ;
 2007 — грант от фонда Ричарда-Бюхнера;
 2007 — грант от исследовательского фонда Университета Санкт-Галлена;
 2005—2006 — грант от научно-исследовательского фонда Университета Санкт-Галлена.

Библиография 

 A. Cohn, E. Fehr, MA Maréchal Business culture and dishonesty in the banking industry// Nature 516, 86-89, 2014
 S. Kube, MA Maréchal, C.Puppe. The currency of reciprocity: Gift-exchange in the workplace//American Economic Review 102 (4), 644—1662, 2012
 A. Cohn, J Engelmann, E Fehr, M Marechal. Evidence for Countercyclical Risk Aversion: An Experiment with Financial Professionals// American Economic Review 105 (2), 860—885, 2015
 S. Kube, MA Maréchal, C.Puppe. Do Wage Cuts Damage Work Morale?: Evidence from a Natural Field Experiment//Journal of the European Economic Association 11 (4), 853—870, 2013
 B Bartling, E Fehr, MA Maréchal, D Schunk. Egalitarianism and competitiveness// American Economic Review 99 (2), 93-98, 2009
 A Cohn, MA Maréchal, T Noll. Bad Boys: How Criminal Identity Salience Affects Rule Violation//Review of Economic Studies, 2015

Примечания 

Поведенческие экономисты